Painted Skin, film de 2008 ;
 Painted Skin: The Resurrection, film de 2012.